Завадка може бити:

 Завадка (Гелњица), насељено мјесто у округу Гелњица, Кошички крај, Словачка Република
 Завадка (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Завадка (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Завадка на Хрону, насељено мјесто у округу Брезно, Банскобистрички крај, Словачка Република